Saúde, comune dello stato di Bahia in Brasile.
 Saúde, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Saúde, distretto della città di San Paolo in Brasile.